Ovambo peut désigner :
 les Ovambos, une ethnie d'Afrique ;
 l'oshiwambo, la langue des Ovambos ;
 l'Ovamboland, un ancien bantoustan namibien.